Saler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Saler (* 1947), deutscher Extrembergsteiger und Weltumsegler
 Joseph Ignaz Saler (1697–1764), deutscher Gold- und Silberschmied
 Jürgen Saler (* 1977), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sahler
 Salers, Gemeinde im Département Cantal, Frankreich
 Saller